Sistema de tramvia i tren lleuger de la ciutat d'Alacant i rodalia. Vegeu: TRAM Metropolità d'Alacant
 TRAM:
 Tramvia que enllaça el Baix Llobregat amb la ciutat de Barcelona. Vegeu: Trambaix
 Tramvia que enllaça Sant Adrià de Besòs amb la ciutat de Barcelona. Vegeu: Trambesòs
 Associació formada per la promoció de la música i la cultura popular catalana. Vegeu: Associació Cultural TRAM